Оноре V (; 13 мая 1778 — ) — князь Монако и герцог Валентинуа с 1819 по 1841 год из династии Гримальди.

Сын князя Оноре IV (1758—1819) и его жены Луизы д’Омон, герцогини де Мазарини (1759—1826). При рождении получил имя Оноре Габриэль.

С 1793 по 1814 год княжество Монако было аннексировано Францией. Оноре Гримальди в 1798—1815 годах служил во французской армии как простой офицер кавалерии. Был адъютантом генерала (впоследствии маршала) Груши и маршала Мюрата. Барон Империи (1810).

По легенде, в начале Ста дней Наполеон, только что высадившийся в бухте Жуан, повстречал едущего верхом Оноре Гримальди. Когда Оноре сказал «Я еду домой, в Монако», Наполеон ответил: «Я тоже еду домой, в Тюильри».

В 1815—1819 годах правил Монако от имени отца, с 1819 года — в качестве князя. Пэр Франции (1815). Создал новое законодательство для Монако на основе кодекса Наполеона.

Оноре V не был женат, и после его смерти княжество Монако унаследовал младший брат — Флорестан I.

У князя Оноре V был внебрачный узаконенный сын Оскар Гримальди, маркиз де Бо (1814—1894).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Оноре V, сайт «Все монархи мира»

Князья Монако
Бароны Империи (Франция)
Правители Европы XIX века